Лев II (Крупский — ) — польский герб, используемый несколькими родами. Два из них были семьями фамилии Кашубских (Kaszuby). Герб Лев II является вариантом герба «Лев».

Описание 
В красном поле восстающий золотой лев. Шлем увенчан дворянской короной и тремя страусовыми перьями. Намёт на щите красный и подложен золотом.
Видоизменения
Упомянутые у Хжанского (Chrząński) в Таблицах отличия (Tablica odmian), как герб Крупских (herb Krupskich). Без цвета, цитирует его Эмилиан Шелига-Жерницкий (Emilian Szeliga-Żernicki), как герб «Шада» и «Шадын-Божишковских из Кашубы» (Szada- i Chadyn-Borzyszkowskich z Kaszub). Иные ветки рода использовали герб «Божышковски», «Божышковски III», «Лодзя» (Borzyszkowski, Borzyszkowski III, Łodzia) могли использовать также и герб Сас (Sas).

Используют 
 Тадеуш Гайл (Tadeusz Gajl) указывает в списке этого герба роды:
Aponowicz, Bańkowski, Borski, Borzyszkowski, Buchwald, Burski, Chadyn, Charewicz, Ciemiński, Danichowski, Danikowski, Dąbrowski, Guminiewski, Gumiński, Heski-Kołodziński, Hrynakowski, Kamiński, Kiedrowski, Kieytala, Kołodziński, Крупские (Krupski), Курбские (Kurbski, Kurpski), Lew, Lipka, Norejko, Noreyko, Omieński, Omiński, Pomojski, Rymwid, Spiechalski, Starzyński, Tarczyński, Trokin, Tyskowski, Wanert, Wojtkiewicz , Wolwowicz, Wulfowicz, Выски (Wysk), Зарембенские (Zarembieński, Zarembiński). Выск — это одна из фамилий Божишковских (Borzyszkowski), но Пшемыслав Прагерт (Przemysław Pragert) утверждает, что носила этот герб семья, которая использовала герб «Божишковски» (Borzyszkowski).

 Семьи Кашубских (Borzyszkowski): В этом роду было использован псевдоним «Хадын» или «Шадай» (Chadyn albo Szadaj). Ещё — Помеские (Pomojski, Pomyjski, Pomeske, Pomyski).

Галерея

Примечания

Источники 
 Tadeusz Gajl, «Herbarz polski od średniowiecza do XX wieku (ponad 4500 herbów szlacheckich 37 tysięcy nazwisk 55 tysięcy rodów)», L&L, 2007 r. ISBN 978-83-60597-10-1, s. 196, 406—536;
 Alfred Znamierowski, Paweł Dudziński «Wielka księga heraldyki», Świat Książki, Warszawa, 2008 r. , s. 104—108;
 Przemysław Pragert, «Herbarz rodzin kaszubskich», BiT, 2001 r. ISBN 8391985261 (9788391985267) - T.1 - s. 47,143;
 «Poczet herbów szlachty Korony Polskiej y Wielkiego Księstwa Litewskiego: gniazdo y perspektywa staroświeckiej cnoty», Potocki Wacław, Kraków, 1696 r., str. 554 (herb Krupskich).
 Kronika polska Marcina Bielskiego, Drukarnia Jakoba Siebeneychera, Kraków, 1597 r. - S.616 (herb Krupski)

Ссылки 
 

Гербы с шляхетскими коронами
Дворянство Польши
Дворянство Литвы
Гербы с изображением львов
Гербы с изображением трёх страусовых перьев